Rudolf van Oostenrijk (1788-1831), een aartshertog van Oostenrijk en een prins van het Groothertogdom Toscane
Rudolf van Oostenrijk (1858-1889), aartshertog van Oostenrijk en kroonprins van Oostenrijk-Hongarije